Бурбула́тово () — село в Бурбулатовском сельском совете Близнюковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320681501. Население по переписи 2001 года составляет 468 (217/251 м/ж) человек.

Является административным центром Бурбулатовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Вольное Первое,
Вольное Второе,
Энергетиков,
Николаевка Первая и
Александровка.

Географическое положение 
Село Бурбулатово находится в 7-и км от пгт Близнюки и в 1-м км от села Вольное Первое.
Расположен в начале балки Бритай, по которой протекает пересыхающий ручей, один из истоков реки Бритай.
На ручье построена запруда. В 2-х км находится Николаевский Ставок.
Рядом проходит автомобильная дорога .
Есть железнодорожная станция Бурбулатовская.

История 
 1750 — дата основания.

Экономика 
В основном частные фермерские хозяйства.

Культура 
 Детский сад.
 Школа I—III степеней.
 Дом культуры.
 Библиотека.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Ботанический заказник местного значения «Бурбулатовский» (). Площадь 99,1 га. Размещен около села Бурбулатово. Настоящие и кустарниковые степи с участием формаций ковыля волосатого, ковыль Лессинга и миндаля степного (Зеленая книга Украини). В травостое — декоративные редкие виды: шафран сетчатый, василёк Талиева, адонис весенний, прострел чернеющий, барвинок травянистый. В Красную книгу Украины занесены 4, в Красный список Харьковщины — 10 видов растений.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Близнюковского района